Пимплы () — род мелких перепончатокрылых наездников подсемейства Pimplinae (=Ephialtinae, триба Pimplini) из семейства Ichneumonidae (Hymenoptera).

Распространение 
Встречаются повсеместно: Афротропика, Палеарктика, Неарктика, Неотропика, Ориентальная область, Австралазия.

Описание 
Мелкого и среднего размера перепончатокрылые насекомые, как правило чёрного цвета с оранжевыми отметинами. Длина переднего крыла от 2,7 до 18,0 мм. Отличаются следующими при знаками: простые и большие коготки лапок (самки), прямая вершина яйцеклада, слабовогнутый внутренний край сложного глаза перед местом прикрепления усиков, IV членик лапок средних ног медиовентрально с продольной полоской тонких волос (аутапоморфия); клипеус не разделён поперечным швом. Паразитируют, главным образом, на куколках бабочек (идиобинтные эндопаразитоиды).

Классификация и палеонтология 
Включает около 200 видов и более десятка синонимов (; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .
В составе трибы Pimplini образует монофилетическую кладу с родами Apechthis, Alophopimpla и Itoplectis в родовой группе Pimpla genus-groups (а также близок к Echthromorpha и Strongylopsis из той же группы).
Известно около 20 ископаемых видов из эоцена и олигоцена.

 
 Pimpla aeola
 Pimpla aequalis
 Pimpla aethiops
 Pimpla albipalpis
 Pimpla alboannulata
 Pimpla albociliata
 Pimpla albomarginata
 Pimpla alishanensis
 Pimpla alnorum
 Pimpla amamiensis
 †Pimpla amplifemura
 Pimpla annulipes
 †Pimpla anomalensis
 †Pimpla antiqua
 †Pimpla antiquus
 Pimpla apollyon
 †Pimpla appendigera
 Pimpla apricaria
 †Pimpla aquensis
 Pimpla aquilonia
 Pimpla arayai
 Pimpla arcadica
 Pimpla arctica
 Pimpla arjuna
 Pimpla arnoldi
 Pimpla artemonis
 Pimpla asiatica
 Pimpla aurimicans
 Pimpla aviancae
 Pimpla azteca
 Pimpla bactriana
 †Pimpla bibosa
 Pimpla bicolor
 Pimpla bilineata
 Pimpla bistricta
 Pimpla bolivari
 Pimpla brithys
 Pimpla brumha
 Pimpla brunnea
 Pimpla burgeoni
 Pimpla burmensis
 Pimpla caerulea
 Pimpla caeruleata
 Pimpla calliphora
 Pimpla cameronii
 Pimpla canaliculata
 Pimpla carinifrons
 Pimpla carlosi
 Pimpla caucasica
 Pimpla conchyliata
 Pimpla contemplator
 Pimpla cossivora
 Pimpla crocata
 Pimpla croceipes
 Pimpla croceiventris
 Pimpla curiosa
 Pimpla curta
 Pimpla cyanator
 Pimpla cyanea
 Pimpla cyanipennis
 †Pimpla cyclostigmata
 Pimpla daitojimana
 Pimpla decaryi
 †Pimpla decessa
 Pimpla dimidiata
 Pimpla disparis
 Pimpla distincta
 Pimpla dohrnii
 Pimpla dorsata
 Pimpla dravida
 Pimpla elegantissima
 Pimpla ellopiae
 †Pimpla eocenica
 Pimpla ereba
 Pimpla erythema
 Pimpla erythromera
 Pimpla exapta
 Pimpla experiens
 Pimpla exstirpator
 Pimpla fatua
 Pimpla femorella
 Pimpla flavicoxis
 Pimpla flavipalpis
 Pimpla flavipennis
 Pimpla fraudator
 Pimpla fuscipes
 Pimpla garuda
 Pimpla glandaria
 Pimpla golbachi
 Pimpla hesperus
 Pimpla himalayensis
 Pimpla hostifera
 Pimpla hova
 Pimpla hubendickae
 Pimpla hypochondriaca
 Pimpla ichneumoniformis
 Pimpla illecebrator
 Pimpla imitata
 †Pimpla impuncta
 Pimpla indra
 †Pimpla indura
 Pimpla inopinata
 Pimpla insignatoria
 Pimpla iothales
 Pimpla isidroi
 Pimpla jakulicai
 Pimpla javensis
 Pimpla karakurti
 Pimpla kaszabi
 Pimpla laevifrons
 Pimpla lamprotes
 Pimpla laothoe
 Pimpla lasallei
 Pimpla latistigma
 Pimpla lignicola
 Pimpla limitata
 Pimpla luctuosa
 Pimpla maculiscaposa
 Pimpla madecassa
 Pimpla mahalensis
 Pimpla marginella
 Pimpla maura
 Pimpla melanacrias
 Pimpla meridionalis
 Pimpla mitchelli
 Pimpla molesta
 †Pimpla morleyi
 †Pimpla morticina
 Pimpla murinanae
 Pimpla nigricolor
 Pimpla nigroaenea
 Pimpla nigrohirsuta
 Pimpla nipponica
 Pimpla nuda
 Pimpla oehlkei
 Pimpla orbitalis
 Pimpla oropha
 Pimpla pamirica
 Pimpla parva
 Pimpla pedalis
 Pimpla pepsoides
 Pimpla perssoni
 Pimpla picea
 Pimpla platysma
 Pimpla pluto
 Pimpla polychroma
 Pimpla praesecta
 Pimpla processioneae
 Pimpla punicipes
 Pimpla pyramis
 Pimpla ramirezi
 Pimpla rasilis
 Pimpla rediviva
 †Pimpla renevieri
 †Pimpla revelata
 Pimpla rojasi
 Pimpla romeroi
 Pimpla rubripes
 Pimpla rufipes
 Pimpla rufonigra
 Pimpla russula
 Pimpla sanguinipes
 †Pimpla saussurei
 †Pimpla saxea
 Pimpla sedula
 Pimpla segnestami
 Pimpla semirufa
 Pimpla semitibialis
 †Pimpla senecta
 †Pimpla senilis
 †Pimpla seyrigi
 Pimpla shiva
 Pimpla silvicola
 Pimpla sodalis
 Pimpla sondrae
 Pimpla sordidella
 Pimpla sparsa
 Pimpla spectabilis
 Pimpla speculifera
 Pimpla spilopteris
 Pimpla spuria
 Pimpla stangei
 Pimpla stigmatica
 Pimpla stricklandi
 Pimpla strigipleuris
 †Pimpla succini
 Pimpla sumichrasti
 Pimpla tafiae
 Pimpla taihokensis
 Pimpla taprobanae
 Pimpla tarapacae
 Pimpla tenuicornis
 Pimpla thoracica
 Pimpla tomyris
 Pimpla trichroa
 Pimpla tuberculata
 Pimpla turionellae
 Pimpla vangeli
 Pimpla varians
 Pimpla varipes
 Pimpla waterloti
 Pimpla vayonae
 Pimpla wilchristi
 Pimpla viridescens
 Pimpla vumbana
 Pimpla yungarum

 Мексика: Pimpla albomarginata, Pimpla azteca, Pimpla caerulea, Pimpla caeruleata, Pimpla chamela, Pimpla croceipes, Pimpla croceiventris, Pimpla dimidiata, Pimpla ellopiae, Pimpla ellopiae, Pimpla ichneumoniformis, Pimpla molesta, Pimpla oaxacana, Pimpla perssoni, Pimpla punicipes, Pimpla sanguinipes, Pimpla segnestami, Pimpla sumichrasti, Pimpla tequila, Pimpla viridescens, Pimpla xalapana, Pimpla undetermined.

Примечания

Литература 
 Townes, H. T. (1969): Genera of Ichneumonidae, Part 1 (Ephialtinae (Pimplinae) , Tryphoninae, Labiinae, Adelognathinae, Xoridinae, Agriotypinae). Memoirs of the American Entomological Institute 11: 1-305. https://doi.org/10.1007/BF02027741
 Wahl, David (1999): Classification and Systematics of the Ichneumonidae (Hymenoptera). 
 Watanabe K, Matsumoto R (2019) Review of the Genus Pimpla Fabricius, 1804 (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae) from Japan. Japanese Journal of Systematic Entomology 25(2): 217—224.
 Díaz, F.A. (2000) The Venezuelan species of Pimpla (Hymenoptera: Ichneumonidae). Journal of Hymenoptera Research, 9 (2), 246—253.

Ссылки 
 taxapad.com (Pimpla) (архив).
 biolib.cz (Pimpla) 

Pimplinae
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых